Elberton kan syfta på följande platser:

 Elberton, England – en ort i Aust, South Gloucestershire, Gloucestershire, England
 Elberton, Georgia – en ort i Elbert County, Georgia, USA
 Elberton, Montserrat
 Elberton, Washington, USA